Аподемы () — обращённые внутрь тела широкие и прочные складки покровов, которые обеспечивают прикрепление мышц. Эта структура состоит из хитина и является приблизительно в шесть раз прочнее и в два раза эластичнее позвоночных сухожилий.

Примечания

Литература 
 Bennet-Clark, H.C., The energetics of the jump of the locust, Schistocerca gregaria. J. Exp. Biol, 63, 53-83, 1975.

Анатомия членистоногих